Gens Accia
 Provincia di Accia
 Diocesi di Accia
 Plukenetia

Altri progetti